Oria este un nume propriu care se poate referi la

Locuri

Italia 

 Oria, Apulia, un târg din regiunea Apulia, provincia Brindisi
 Oria, Lombardia, sat din municipalitatea Valsolda, în provincia Como

Spania 

 Oria, Spania, municipalitate din provincia Almería, comunitatea autonomă Andalusia
 Oria (râu), apă curgătoare din provincia Gipuzkoa, Țara Bascilor

Grecia
 Castelul Oria (Ωριάς) sau Castelul Salmeniko

Oameni 

 Santa Oria, numele spaniol pentru Aurea de San Millán
 În mitologia greacă, Oria (Ὀρεία), a foist fata zeiței Thespis și a lui Megamede, respectiv mama lui Laomenes

Alte utilizări 

 SS Oria, trei vase cu aburi numite Oria
 Oriya, folosită predominant în statul indian Orissa (oficial ortografiată Odia)
 Oria, un gen de molie nocturnă

Nume proprii